Касас де Алто има више значења:

 Касас де Алто (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Касас де Алто (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас де Алто (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику